

Моча — річка в Московській області, права притока Пахри.
 Моча — річка в Нижньогородській області, впадає в Горьківське водосховище.
 Моча — стара назва річки Чапаєвка.

Моча — село в окрузі Комарно Нітранського краю.

Моча — острів у складі провінції Арауко.